Szigethy Ferenc
 Szigethy Ferenc (1892–1969) költő, református lelkész

Szigeti Ferenc
 Szigeti Ferenc (1930) labdarúgó, edző
 Szigeti Ferenc (1949) költő
 Szigeti Ferenc (1949) zenész, gitáros